

Cinema 
 Albakiara – film di Stefano Salvati del 2008 ispirato al brano musicale di Vasco Rossi.

Musica 
 Albachiara – singolo di Vasco Rossi del 1979.
 Albachiara – ristampa dell'album Non siamo mica gli americani! di Vasco Rossi.
 Albachiara – cover del brano di Vasco Rossi realizzata nel 2009 da Noemi.
 Albachiara – singolo di Vasco Rossi del 2012.

Altro 
 Albachiara – cognome italiano, variante di Alba